Born Again () — одиннадцатый студийный альбом группы Black Sabbath, вышедший в 1983 году. Единственный альбом группы, который был записан при участии Иэна Гиллана. Born Again подвергся резкой критике, но стал культовым и пользовался большим успехом у публики, что позволило занять четвёртое место в чартах Великобритании и сороковое в США.

История записи 
После ухода из группы Ронни Джеймса Дио и барабанщика Винни Апписи группа занималась поиском вокалиста. Айомми говорил, что рассматривал как возможные кандидатуры Роберта Планта (Led Zeppelin) и Дэвида Ковердейла (Deep Purple, Whitesnake), однако получил от них отказ и, наконец, его выбор остановился на Гиллане. На первой встрече с музыкантами Гиллан отказался участвовать в проекте, но позже менеджер уговорил его принять предложение К этому моменту в группу возвращается ударник первого состава группы Билл Уорд. Уорд говорил, что получил удовольствие от работы над этим альбомом.

Запись альбома проходила летом 1983 года в английской деревне Шиптон-он-Червил графства Оксфордшир. Наибольшей критике альбом подвергся за качество записи. Гиллан обвинил в её плохом качестве бас-гитариста Гизера Батлера. Напротив, бывший вокалист группы Оззи Осборн сказал, что Born Again — это лучшее, что он слышал от Black Sabbath после своего ухода.

Напротив студии, в которой проходила запись, находился монастырь. Группа играла громко, и служители монастыря начали жаловаться. Так появилась песня Disturbing the Priest.

Оформление альбома 

Обложка альбома, на которой изображён ребёнок с рогами и клыками вампира, была придумана Стивом Джоулом (). Также он написал от руки тексты песен на книжке к альбому. Дизайн обложки был сознательно сделан жутким, так как Джоул надеялся не пройти комиссию по оформлению (у него был выгодный контракт с Оззи Осборном). Но, к его удивлению, Тони Айомми и Гизер Батлер одобрили изображение. Билл Уорд сказал, что он лично ненавидит обложку альбома и, по его словам, Иэн Гиллан сообщил прессе, что его вырвало, когда он впервые увидел обложку.. Мартин Попофф () описал существо на обложке как «ярко-красного ребенка-дьявола». Обложка также была названа «самой отвратительной за все времена». Бен Митчелл из журнала Blender называл изображение «ужасным».. Английский журнал Kerrang!, поместил обложку на второе место в списке «10 худших обложек альбомов в Metal/Hard Rock». Список составлялся по результатам опроса читателей.. NME включило обложку в список «29 больных обложек всех времен».

Оформление альбома очень похоже на оформление сингла Depeche Mode 1981 года «New Life», что вызвало некоторые кривотолки. Сам Джоули по этому поводу в 1984 году сказал следующее:
"Так или иначе, одна из идей была связана с ребёнком, и первое изображение ребёнка, которое я нашёл, было на обложке журнала 'Mind Alive' 1968 года, который купили когда-то родители. Я взял чёрно-белые фотографии изображения (авторские права на изображения принадлежали 'Rizzoli Press'), прилепил рожки, когти и клыки и раскрасил переэкспонированные снимки в самые кислотные цвета, которые смог купить, добавил немного шрифта Old English и, откинувшись на спинку стула, покачал головой и посмеялся. Говорят, что на рассмотрении не присутствовали Гиллан и Уорд. Рисунок понравился Айомми, а Батлер, как меня информировали, посмотрел на него и с его лучшим акцентом сказал: «Это дерьмо. Но это чертовски здорово!» Дон не только влюбился в него, но и сразу же решил, что на печально известном туре Born Again Tour должен присутствовать подходящий карлик в таком костюме. Мне также предложили смешные деньги (в два раза больше, чем за оформление альбома Осборна), если я к оговорённой дате предоставлю до конца оформленные изображения для фронтальной, задней сторон обложки и для разворота. Поскольку этот страшный день приблизился, а я все откладывал работу, мне пришлось обратиться за помощью к своему приятелю Steve 'Fingers' Barrett. Вместе с ним, бутылкой 'Джека Дэниэлса' и самым грязным "спидом", который можно было купить за деньги на улицах Юго-Восточного Лондона, мы забабахали всё это за ночь, включая рукописное написание текстов песен. На следующий день я всё это отдал и получил свои деньги." Концертный тур 
Перед началом тура к альбому в 1983 году Уорд покинул Black Sabbath и на время выступлений участником группы стал бывший барабанщик Electric Light Orchestra Бив Бивэн.

Во время концертного тура в поддержку альбома у группы возникло множество проблем. Одна из них заключалась в том, что на сцене было очень мало пространства из-за того, что в её оформление входил макет Стоунхенджа.
В интервью 2005 года Гизер Батлер сказал, что камни были в три раза больше, чем положено из-за ошибки в величинах: фут и метр:«Это не имеет ко мне никакого отношения. На самом деле, я думал, что всё это очень банально. Отец Шэрон Осборн — Дон Арден был нашим менеджером. Он предложил идею оформить декорации сцены в виде Стоунхенджа. Он сделал записи размеров и отдал их менеджеру тура. Он написал их в метрах, хотя имел в виду футы, и люди, которые делали декорации, видели пятнадцать метров вместо пятнадцати футов. Получилась высота 45 футов, что не подошло бы ни под одну сцену где бы то ни было, поэтому нам пришлось оставить их на складе. Сделать их стоило целое состояние, но на Земле не было такого здания, в которое их можно было поместить». 

Всё же фотографии, сделанные во время тура, доказывают, что по крайней мере часть камней использовались для оформления сцены.

В начале тура на сцене также находился карлик, одетый таким образом, чтобы походить на изображённого на обложке младенца-дьявола.
 Проблемы с размером декораций и использование карлика сильно напоминали сцену из фильма «Это — Spinal Tap», который вышел через год после тура Black Sabbath. Но это, несомненно, было совпадением, так как сцена из фильма была снята уже в 1982 году.

Во время тура Black Sabbath многократно исполняли песню Smoke on the Water. Это одна из немногих кавер-версий на чужие песни, сделанных группой, и многие фанаты восприняли её плохо. Гиллан говорит, что это была идея Айомми и Батлера, а они утверждают, что его.

Во время выступлений в Северной Америке группа исполняла две песни, написанные в то время, когда в группе был Дио: «Heaven And Hell» и «Neon Knights».

Билл Уорд не смог принять участие в туре из-за личных проблем:«Мы записали альбом Born Again, но я оставил идею принять участие в туре. Я очень боялся тура, я пил, чтобы преодолеть страх, и это было большой ошибкой. Таким образом, я пропустил тур в поддержку Born Again, и Бив Бивэн, очень хороший человек и очень хороший барабанщик, занял мой стул».

 Издания альбома 
В 2005 году в обращении появились демозаписи альбома, в которые входят все песни с альбома, а также ранее не издававшаяся песня «The Fallen» и более длинная версия песни «Stonehenge».

В 2011 году была выпущена редакция альбома Deluxe Edition, с бонусным диском. По сути это ранее выходивший бутлег-альбом с небольшими отличиями. Треки были записаны во время Фестиваля Рединг 27 августа 1983 года.

 Список композиций 
Все песни написаны Айомми, Гилланом, Батлером, Уордом за исключением помеченных

 Сторона 1 
 «Trashed» — 4:16
 «Stonehenge» — 1:58
 «Disturbing the Priest» — 5:49
 «The Dark» — 0:45
 «Zero the Hero» — 7:35

 Сторона 2 
 «Digital Bitch» — 3:39
 «Born Again» — 6:34
 «Hot Line» (Айомми, Гиллан, Батлер) — 4:52
 «Keep It Warm» (Айомми, Гиллан, Батлер) — 5:36

 Бонусный диск издания Deluxe Edition 
 «The Fallen» (ранее не издавалась)
 «Stonehenge» (расширенная версия)
 «Hotline»
 «War Pigs»
 «Black Sabbath» (Айомми, Осборн, Батлер, Уорд)
 «The Dark»
 «Zero the Hero»
 «Digital Bitch»
 «Iron Man» (Айомми, Осборн, Батлер, Уорд)
 «Smoke on the Water» (Блэкмор, Гиллан, Гловер, Лорд, Пейс)
 «Paranoid» (Айомми, Осборн, Батлер, Уорд)

 Интересные факты 

 Во время выступлений в Америке на сцене Black Sabbath выступала группа Quiet Riot.
 В США и Канаде Warner Bros. не выпускали альбом на компакт-дисках.
 В 1993 году американская дэт-метал-группа Cannibal Corpse записала кавер-версию на песню «Zero the Hero», которая вошла в мини-альбом Hammer Smashed Face.
 Группа Godflesh также сделала кавер-версию на песню «Zero the Hero», которая вошла в Masters of Misery: The Earache Tribute to Black Sabbath.
 В 2006 году Ян Гиллан перезаписал с Тони Айомми, Иэном Пейсом и Роджером Гловером песню «Trashed» для альбома Gillan’s Inn''.
 По слухам текст песни «Digital Bitch» был написан как посвящение Шэрон Арден (дочери менеджера Black Sabbath Дона Ардена и позже жене Оззи Осборна).

«Я точно помню, кто был причиной этой истории, но единственное, что я могу раскрыть о её личности, это то, что ни она, ни её отец никак не были связаны с компьютерами».

Участники записи 
 Иэн Гиллан — вокал
 Тони Айомми — гитара, флейта
 Гизер Батлер — бас
 Билл Уорд — барабаны
 Джефф Николс — клавишные
 Бив Бивэн — барабаны (песни 3-11 на диске 2 издания Deluxe Edition 2011 года)

История релизов

Примечания

Литература 
 

Альбомы Black Sabbath
Альбомы Vertigo Records
Альбомы Warner Bros. Records